El nombre Silvia Navarro puede referirse a las siguientes personas:

Silvia Navarro, actriz mexicana;
Silvia Navarro, jugadora de balonmano española.